Emani Johnson (27 de dezembro de 1998 - 12 de outubro de 2021), mais conhecida como Emani 22, foi uma cantora de R&B americana. Emani era de Lancaster, Califórnia. Emani colaborou com Trippie Redd nas canções "Emani's Interlude" e "Fire Starter", de sua mixtape de 2018, A Love Letter to You 3.

Ligações externas
 
 

Cantoras afro-americanas
Cantores de R&B dos Estados Unidos